Нижче наведено список 164 муніципалітетів департаменту Приморські Альпи.

Приморські Альпи

Приморські Альпи